Pannekoek peut désigner :
 Anton Pannekoek, un astronome, astrophysicien et militant communiste néerlandais ;
 Pannekoek, une sorte de pancake originaire des Pays-Bas et de Belgique.